Octomacrum är ett släkte av plattmaskar. Octomacrum ingår i familjen Discocotylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Octomacrum